Plan steht für:

 eine Freifläche, auch Dorfanger genannt, den zentralen Platz bestimmter Dorfformen, siehe Anger und Plantanz
 Plan (Darstellung), eine zusammenfassende grafische Übersicht
 Plan (Kartografie), großmaßstäbige Landkarten
 die Vorstellung einer zukünftigen Handlungsabfolge, siehe Planung

Plan steht als Eigenname für:

 Der Plan, eine Musikgruppe, Wegbereiter der Neuen Deutschen Welle
 plan (Architektur Biennale Köln), 1999 als internationales Forum aktueller Architektur gegründete Veranstaltung (seit 2011 im Biennale-Rhythmus) in Köln
 Plan International, ein Kinderhilfswerk
 Plan (Zeitschrift), eine von 1945 bis 1948 erschienene österreichische Literatur- und Kulturzeitschrift 
 The Plan (Battlestar Galactica), einen Fernsehfilm aus dem Jahr 2009, siehe Battlestar Galactica #The Plan

Plan steht geografisch für:

 eine Stadt in Tschechien, siehe Planá u Mariánských Lázní
 eine französische Gemeinde im Département Isère, siehe Plan (Isère)
 eine Ortschaft in der Gemeinde Divonne-les-Bains im Département Ain in Frankreich
 Plan (Gransee), ein Wohnplatz der Stadt Gransee, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Plan (Huesca), ein Ort in der spanischen Provinz Huesca
 Plan (Samnaun), ein Dorf in der Schweizer Gemeinde Samnaun
 Plan (Wolkenstein in Gröden) und Plan de Gralba, Ortsteile von Wolkenstein in Gröden, Südtirol, Italien
 der deutsche Name einiger Orte in Tschechien, siehe Plana
 ein Ortsteil der Gemeinde Pragelato in der Provinz Turin, Italien
 eine Straße in der Hamburger Innenstadt
 Plan (Weimar), Straße in Weimar, Thüringen

Das Adjektiv plan steht für:

 in der Technik eine Angabe über die Formtoleranz (ISO 2768-2), siehe Formtoleranz#Geradheit
 in der Mathematik die Eigenschaft von Punkten (oder einer Fläche), in einer Ebene zu liegen, siehe Planarität
 eine ebene Baufläche, insbesondere für den Straßen- und Bahnbau, siehe Planum

PLAN steht als Abkürzung für:

 People’s Liberation Army of Namibia, historischer militärischer Zweig der SWAPO
 People’s Liberation Army Navy, die Marine der Volksrepublik China
 PowerLAN, eine Technik zur Datenübertragung über das Stromnetz
 Programming Language Nineteen-hundred, eine maschinennahe Programmiersprache der ICL-Großrechner-Serie 1900, siehe International Computers Limited
 Synonym für Infantile Neuroaxonale Dystrophie

Siehe auch:
 Bauplan
 Goldener Plan
 Plane
 Stadtplan 

Abkürzung